Abandonada, el término puede hacer referencia a:

 Abandonada (1985), telenovela producida por Alfredo Saldaña.
 Abandonada (2010),  película dirigida por Michael Feifer.
 Abandonada, canción de María Sorté.